Линдеманн () — немецкая фамилия, которая происходит от слова «липа» (). 

В русском языке фамилия Lindemann передаётся как  или Линдеманн.

Известные носители:
 Линдеманн, Вернер (1926—1993) — немецкий писатель и поэт, отец вокалиста группы Rammstein.
 Линдеманн, Йенс (род. 1966) — канадский трубач.
 Линдеманн, Тилль (род. 1963) — немецкий рок-музыкант, вокалист группы Rammstein.

 Линдеманн, Мэгги (род. 1998) — американская певица.

См. также 
 Lindemann
 
 Жужелица Линдеманна — вид жуков-жужелиц из подсемейства собственно жужелиц.

Примечания